

Солнечний — селище, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область

Солнечний — селище міського типу, районний центр, Хабаровський край
 Солнечний — селище, Алейський район, Алтайський край
 Солнечний — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Солнечний — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Солнечний — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Солнечний — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Солнечний — селище, Совєтський район, Марій Ел
 Солнечний — селище, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Солнечний — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Солнечний — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Солнечне
 Сонячний